„Chronos” este revista Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”, inițiată în anul 2003 de Mircea-Cristian Ghenghea și Iulian Pruteanu-Isăcescu. Aceasta devine revista de istorie a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași. Nucleul fondator, la care se adaugă noi colaboratori (Lăcrămioara Iordăchescu, Romică Ștefănescu, Mircea Zahacinschi, Claudia Lascăr și Andreea Ioniță) și-a asumat, și de această dată, continuarea și menținerea, la un înalt nivel științific, .

Numerele anterioare

Anul I, nr. 1, 2003
1. Argument, p. 4.
Studii și comunicări
2. Mircea-Cristian Ghenghea - Insurecția poloneză din 1863-1864 reflectată de presa română a vremii, p. 5-15.
3. Iulian Pruteanu-Isăcescu - Gheorghe I. Brătianu – Membru al Academiei Române. Evocare, p. 16-22.
Recenzii și prezentări
4. Iulian Pruteanu-Isăcescu - Walter Kolarz, mituri și realități în Europa de Est, Polirom, Iași, 2003, p. 23-24.
5. Mircea-Cristian Ghenghea - Vasile V. Russu, Viața politică în România (1866-1871), vol. I-II, Editura Universității „A. I. Cuza”, Iași, 2001, p. 25-27.
6. Adrian Vițalaru - Lucian Leuștean, România și Ungaria în cadrul „Noii Europe” (1920-1923), Polirom, Iași, 2003, p. 28-30.
7. Interviu cu Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, p. 31-33.
8. Calendar Chronos, p. 34-37.

Anul II, nr. 1 (2), 2004
Studii și comunicări
9. Dimitrie-Ovidiu Boldur - Omul preistoric în viziunea lui A. D. Xenopol, p. 5-10.
10. Mircea-Cristian Ghenghea - Cauzele instaurării regimului liberal (1860-1867) în Imperiul Habsburgic, p. 11-22.
11. Lucian Spiridon - Bombardamentele anglo-americane din 1943-1944 asupra zonei Ploiești și consecințele acestora asupra evoluției celui de-al doilea război mondial, p. 23-28.
12. Lucian Valeriu Lefter - Atitudinea țăranilor față de legea agrară din 1945. Studiu de caz – sate din județul Vaslui, p. 29-33.
Recenzii și prezentări
13. Octavian Bounegru, Marius Alexianu, Introducere în epigrafia greacă, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2002 (Dimitrie-Ovidiu Boldur), p. 34-36.
14. Gheorghe I. Brătianu, Studii bizantine de istorie economică și socială, Polirom, Iași, 2003 (Constantin Dumitru), p. 36-39.
15. Petre Otu, Aurel Pentelescu, Gheorghe I. Brătianu. Istorie și politică, Grupul Editorial Corint, București, 2003 (Adrian Vițalaru), p. 39-42.
Istoria Astrei
16. Mircea-Cristian Ghenghea - Despre începuturile Astrei, p. 43-44.
17. Interviu cu Prof. univ. dr. Ion Toderașcu, p. 45-48.
18. In Memoriam Gheorghe Pungă, p. 49.
19. Cronologie Uniunea Europeană, p. 50-52.

Anul II, nr. 2 (3), 2004
„Chronos” special
Sesiunea Internațională de Comunicări a Studenților Români în Istorie și Științe Socio-Umane, Repere cultural-istorice Europene, Iași, 15 mai 2004.
20. Rada Varga - „Mistica șefului” în Roma republicană (secolele III-II î. Hr.) (coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Piso), p. 7-11.
21. Dimitrie-Ovidiu Boldur - „… iarăși eternul Tafrali …” - Începuturile carierei universitare (coordonator: Prof univ. dr. Nicolae Ursulescu), p. 12-19.
22. Iulian Pruteanu-Isăcescu, Gabriela Rusu, Monalisa Vieru, Corina Radu, Alina Drobot – Expresii și imagini organologice și corporal-mecaniciste în literatura europeană din epoca luminilor și a romantismului (Hobbes, Descartes, Rousseau) (coordonator: Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon), p. 20-25.
23. Lucian Valeriu Lefter - Ce s-a întâmplat cu adevărat la 12 aprilie 1457? (coordonator: Prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei), p. 26-31.
24. Mircea-Cristian Ghenghea - Condiționări interne și externe ale constituirii Dietei de la Sibiu în contextul regimului liberal din Imperiul Habsburgic (coordonator: Prof. univ. dr. Vasile Russu), p. 32-51.
25. Gheorghe Negustor - Premisele unei anchete. Moartea în timpul Primului Război Mondial (coordonator: Prof. univ. dr. Toader Nicoară), p. 52-57.
26. Daniel Lambru - Mișcarea Legionară în perioada 23 august 1944 – 15 mai 1948. Aspecte organizatorice (coordonator: Prof. univ. dr. Dumitru D. Rusu), p. 58-70.

Anul III, nr. 1 (4), 2005

Studii și comunicări
27. Iulian Pruteanu-Isăcescu - Expresii și imagini organologice și corporal-mecaniciste în literatura politică europeană din epoca luminilor și a romantismului. „Leviathanul” de Thomas Hobbes (1588-1679), p. 5-11.
28. Adrian Vițalaru - Atitudinea României față de revoluția ungară din 1956. Condiționări interne și externe, p. 12-23.
29. Iulian Ghercă-Munteanu - Biserica Romano-Catolică - formă de rezistență anticomunistă, p. 24-34.
Recenzii și prezentări
30. Michel Pastoureau, O istorie a Evului Mediu occidental, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Editura Cartier, București-Chișinău, 2004 (Lucian Valeriu Lefter), p. 35-38.
31. Martin McCauley, Rusia, America și războiul rece, 1949-1991, traducere de Mihaela Barbă, studiu introductiv de Ioan Ciupercă, Polirom, Iași, 1999 (Cosmin Chiriac), p. 39-41.
Istoria Astrei
32. Mircea-Cristian Ghenghea - ASTRA - între reperele trecutului și opțiunile de perspectivă, p. 42-44. 
33. Interviu cu Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, p. 45-47.
34. Remember - Alexandru D. Xenopol, p. 48.

Anul III, nr. 2 (5), 2005

„CHRONOS” Special. Sesiunea Internațională de Comunicări a Studenților Români în Istorie și Științe Socio-Umane, Repere Cultural-istorice Europene, ediția a II-a, Iași, 13–15 mai 2005.
35. Rada Varga - Locuri de cult ale zeilor taumaturgi în Dacia romană, p. 5-8.
36. Lucian-Valeriu Lefter - Implicații istorice și etnologice ale ospățului funerar în Moldova (secolele XV-XVII), p. 9-15.
37. Mihai Gh. Mârza - Un pretendent la domnia Țării Moldovei: stolnicul Vasile Ceaurul (1717), p. 16-24.
38. Elena Chirițoiu - Un manuscris românesc de la mănăstirea Râmeț. Istoria videniei unei femei pravoslavnică ce se numește Sofiana, p. 25-28.
39. Vlad Hogaș-Talpău - Franța și recuperarea de către România a calității de aliat la sfârșitul primului război mondial, p. 29-37.
40. Vitalie Pupăzan - Activitatea ASTREI Basarabene (1926-1940), p. 38-41.
41. Iulian Ghercă-Munteanu - Aspecte ale colectivizării. Studiu de caz: comuna Răchiteni, p. 42-49.
42. Adrian Vițalaru - Revoluția ungară din 1956 și consolidarea puterii lui Gheorghiu-Dej, p. 50-53.
43. Ana-Maria Stoian - Tensiuni transatlantice la începutul secolului al XXI-lea: SUA și UE între unilateralism și multilateralism, p. 54-59.
44. Silviu Petru Grecu - Aventura filosofiei europene în secolul al XX-lea, p. 60-65.

Anul IV, nr. 1-2 (6-7), 2006
45. Prefață
46. Cuvânt înainte
47. Numerele anterioare
48. Abrevieri
Studii, comunicări și articole
49. Rada Varga - Legitimarea puterii imperiale – divae-le și domus divina, p. 11-14.
50. Iulian Pruteanu-Isăcescu - Reforma protestantă în Polonia-Lituania. Situația Marelui Ducat al Lituaniei și chestiunea Bisericii Naționale Reformate (secolele XVI-XVII), p. 15-18.
51. Silvia Carauș - Schimbări conceptuale ale istoriografiei românești în problema Basarabiei la începutul secolului al XX-lea, p. 19-26.
52. Romică Ștefănescu - Atitudinea Partidului Comunist din România față de Conferința de la Viena. Dizolvarea Partidului Comunist din România, p. 27-32.
Recenzii și prezentări
53. „Opțiuni istoriografice”, anul II-VI, Iași, 2001-2005, Buletinul Asociației Tinerilor Istorici Ieșeni și al Alianței Studenților Români (Iulian Pruteanu-Isăcescu), p. 33.
54. Moshe Idel, Golem, traducere de Rola Mahler-Beilis, Editura Hasefer, București, 2003 (Artur P. RUTEANU), p. 33-36.
55. Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, traducere de Cristina Petrescu și Dragoș Petrescu, postfață de Mircea Mihăieș, Polirom, Iași, 2005 (Mircea Zahacinschi), p. 36-38.
56. „Opțiuni istoriografice”, anul VII, Iași, 2006, Buletinul Alianței Studenților Români și al Asociației Tinerilor Istorici Ieșeni (Iulian Pruteanu-Isăcescu), p. 38-39.
57. Țara Făgărașului: Istorie. Etnografie. Antropologie, editor și coordonator Gheorghe Roșculeț, Editura Universității „Transilvania”, Brașov, 2006 (Lucian-Valeriu Lefter), p. 39-40.
58. Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the Present. Edited by Flavius Solomon & Alexandru Zub in cooperation with Marius Chelcu, Trinitas, Iași, 2005 (Mircea-Cristian Ghenghea), p. 41-42.
Documente
59. Iulian Pruteanu-Isăcescu - Considerații pe marginea unui document de familie, p. 43-51.
60. Lucian-Valeriu LEFTER - Un testament grecesc, p. 52-54.
Interviu
61. Mircea-Cristian Ghenghea - Interviu cu Prof. univ. dr. Vasile Russu, p. 55-63.
62. Scrisoare deschisă adresată președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, p. 64.

Indice de nume 

Alexianu, Marius 13
Barbă, Mihaela 31
Boldur, Dimitrie-Ovidiu 9, 13, 21
Bounegru, Octavian 13
Brătianu, Gheorghe I. 3, 14, 15
Carauș, Silvia 51
Ceaurul, Vasile 37
Chelcu, Marius 58
Chiriac, Cosmin 31
Chrițoiu, Elena 38
Ciubotaru, Mircea 59
Ciupercă, Ioan 31, 33
Descartes, René 22
Drobot, Alina 22
Dumitru, Constantin 8, 14, 18
Florea, Caesar-Vasile 7
Galaicu-Păun, Emilian 30
Ghenghea, Mircea-Cristian 2, 5, 10, 16, 24, 32, 58, 61
Gheorghiu-Dej, Gheorghe 42
Ghercă-Muntean, Iulian 29, 41
Gorovei, Ștefan S. 23
Grecu, Silviu Petru 44
Hobbes, Thomas 22, 27
Hogaș-Talpău, Vlad 39
Idel, Moshe 54
Kolarz, Walter 4
Lambru, Daniel 26
Lefter, Lucian-Valeriu 12, 23, 30, 36, 57, 60
Leuștean, Lucian 4, 6
Mârza, Mihai Gheorghe 37
Mahler-Beilis, Rola 54
McCauley, Martin 31
Mihăieș, Mircea 55
Negustor, Gheorghe 25
Nicoară, Toader 25
Otu, Petre 15
Pastoureau, Michel 30
Pentelescu, Aurel 15
Petrescu, Cristina 55
Petrescu, Dragoș 55
Piso, Ioan 20
Platon, Alexandru-Florin 7, 14, 22, 46
Pogângeanu, Gheorghe 59
Pruteanu-Isăcescu, Iulian 3, 4, 7, 17, 18, 19, 22, 27, 34, 45, 50, 53, 56, 59
Pungă, Gheorghe 18
Pupăzan, Vitalie 40
Radu, Corina 22
Roșculeț, Gheorghe 57
Rousseau, Jean Jacques 22
Rusu, Dumitru D. 26
Rusu, Gabriela 22
Russu, Vasile V. 5, 24, 61
Ruteanu P., Artur 54
Solomon, Flavius 58
Spiridon, Lucian 11
Stoian, Ana-Maria 43
Stoian, Ciprian Ion 8
Suditu, Oana 4
Suharoschi, Alexandru 33
Ștefănescu, Romică 52
Tafrali, Orest 21
Tismăneanu, Vladimir 55
Toderașcu, Ion 14, 17
Ungureanu, Mihai-Răzvan 4
Ursulescu, Nicolae 21
Varga, Rada 20, 35, 49
Vieru, Monalisa 22
Vițalaru, Adrian 6, 15, 28, 42
Voronin, Vladimir 62
Xenopol, A. D. 9, 34
Zahacinschi, Mircea 55
Zub, Alexandru 58

Reviste de istorie din România